ou U-145 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 145, de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, juste lancé en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919-20.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-145, un sous-marin de type  lancé en 1918, et qui s'est rendu le  et qui a été démoli à Rochester en 1922.
 L'Unterseeboot 145, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa reddition, améné le  au Loch Ryan et qui a été coulé le  comme élément de l'Opération Deadlight.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940